Live at Birdland (album Włodka Pawlika)
 Live at Birdland (album Johna Coltrane’a)
 Live At Birdland featuring Eric Dolphy – album Johna Coltrane’a wydany wcześniej jako The Inner Man